Аббревиатура AWA может иметь следующие значения:
 Africa World Airlines
 Africa Wrestling Alliance — ассоциация реслинга
 Amalgamated Weavers' Association
 America West Airlines
 American Wrestling Association — американский рестлинг-промоушн, существовавший с 1960 по 1991 год
 American Writers Association — организация литераторов
 Anarchism without adjectives
 Anime Weekend Atlanta
 Australian Web Archive
 Australian workplace agreement
 AWA Tower
 AWA — код ИАТА